Mondiali 1977 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1977:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1977 – 28ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1977 – 1ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1977 – 16ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1977 – 32ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1977 – 13ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1977 – 15ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1977 – 7ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1977 – 74ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1977 – 50ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1977 – 22ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1977 – 28ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1977 – 19ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1977 – 8ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1977 – 44ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1977 – 4ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1977 – 32ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1977 – 29ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1977 – 21ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1977 – 14ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1977 – 22ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1977 – 67ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1977 – 69ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1977 – 22ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1977 – 5ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1977 – 8ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1977 – 28ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1977 – 2ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1977 – 19ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1977 – 51ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1977 – 6ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1977 – 3ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1977 – 34ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1977 – 17ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1977 – 29ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1977 – 3ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1977 – 4ª edizione